Eos, eller förkortningen EOS, kan syfta på:

Kultur 
 Eos – gryningens gudinna i grekisk mytologi
 Eos (tidning) – finlandssvensk barntidning

Vetenskap 
 221 Eos – en asteroid
 Eos-asteroid – en grupp asteroider
 Eos (släkte) – släkte med papegojor
 EOS – begrepp inom optroniken, se Elektrooptiska system
 Eos (tidskrift) – American Geophysical Union:s veckotidning
 Mount Eos – ett berg i Antarktis
 Eos Lake – en sjö i Kanada

Företag och klubbar 
 EOS (företag) – ett tyskt företag inom 3D-printteknologi
 EOS-utvalget – ett permanent kontrollorgan i Norge underställt Stortinget
 EOS Russia – ett svenskt investmentbolag med inriktning mot ryska kraftsektorn
 Eos Lund IK – svensk basketklubb

Teknik 
 Canon EOS – produktfamilj från kameratillverkaren Canon
 Volkswagen Eos – bilmodell från Volkswagen
 EOS III – ursprungligt namn för den svenska vägfärjan M/S Duncker
 EOS – en kryptovaluta, utgivet av Block.one 
 EOS.io – en blockkedja